Als Adelheidquelle steht für:

 Adelheidquelle (Bad Heilbrunn) in Bad Heilbrunn die nach Henriette Adelheid von Savoyen benannt wurde 
 Adelheidquelle, die als Marke der Gesellschaft Überkinger GmbH dient 
 Adelheidquelle, Quelle im Quellental in Glücksburg bei Flensburg, siehe Quellental (Glücksburg)
 Adelheidquelle (Krumbad), in Krumbad